Венис () — название нескольких населённых пунктов в США:

  — город в Иллинойсе.
  — город в штате Нью-Йорк.
  — город во Флориде.
 Венис — район в западной части Лос-Анджелеса.
 См. также 
 Венис-Гарденс (Флорида)